Freilassing ist der Name folgender Orte:

 Freilassing, Stadt im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Freilassing (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft der Gemeinde Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich